Achterbande bzw. Achter-Bande hat folgende Bedeutungen:

 Gang of Eight in den Vereinigten Staaten
 Staatskomitee für den Ausnahmezustand in der Sowjetunion